Сніжне — місто обласного підпорядкування в Донецькій області
 Сніжне — село, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район